1701 puede referirse a:

al año 1701;
al número natural 1701;
la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
 USS Enterprise (NCC-1701),  es una nave ficticia del universo de Star Trek;
 USS Enterprise (NCC-1701-D), una nave estelar del universo ficticio de Star Trek.

También puede referirse a varios tratados en el año 1701:
Tratado de La Haya (1701)
Tratado de Lisboa (1701)
Tratado de Versalles (1701)
Tratado de Bruselas (1701)